Ла лига сезоне 2005/06, 75. сезона од оснивања, почела је 27. августа 2005, а завршила се 20. маја 2006. године. У овој сезони, победила је Барселона, којој је ово била 17. титула.

Завршна табела лиге 
Завршна табела Ла лиге за сезону 2005/06

Оди = Одиграни мечеви; Поб = Побеђени мечеви; Нер = Нерешени мећеви; Пор = Изгибљени мечеви; ДГ = Дати голови; ПГ = Примљени голови; +/- = Гол-разлика; Бод = Бодови

Статистика у сезони

Најбољи стрелци 

Прва лига Шпаније у фудбалу
Сезона 2005/06. у шпанском фудбалу